Výraz ISM může být použit v několika různých významech:

 ISM (album) – šesté album norského producenta Savanta
 ISM pásmo – volná pásma rádiového vysílání
 Řízení bezpečnosti informací – 
 Mezinárodní hnutí solidarity (, zkratka: ISM) – hnutí zaměřené na pomoc Palestincům